Az  1989-es UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1989. május 3-án és május 17-én játszották a német VfB Stuttgart és az olasz SSC Napoli csapatai. Szoros mérkőzéseken végül a Maradona által vezetett olasz csapat győzött.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1988–1989-es UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntő
A VfB Stuttgart mérkőzései